Убойный отдел:

 Убойный отдел (телесериал, 1993) ()
 Убойный отдел (телесериал, 2002) ()

См. также 
 Опера. Хроники убойного отдела
 Убойная сила (телесериал)